Schieffelin ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Schieffelin (Edward Lawrence Schieffelin; 1847–1897), US-amerikanischer Goldsucher, Scout und Geologe
 Eugene Schieffelin (1827–1906), US-amerikanischer Arzneimittelhersteller

Siehe auch:
 Hans Schäufelin auch Schäufelein, Schäuffelein, Scheifelen, Scheuflin deutscher Maler